Kovács Kristóf (1958) rendező, dramaturg, író, újságíró
Kovács Kristóf (1974) televíziós producer

Jegyzetek